A Temporada 2000–01 da Basketball Bundesliga foi a 35.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 6 de outubro de 2000 e 9 de junho de 2001. A equipe do Alba Berlim conquistou seu quinto título nacional, sendo este de maneira consecutiva.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2000–01

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2001 no basquetebol
2000 no basquetebol